Угоян () — топоним в Республике Саха (Якутии) России.

 Угоян — село в Алданском районе, входит в Беллетский наслег.
 Угоян — приток Алдана

Примечания